Le régiment de Chartres est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1691 devenu sous la Révolution le  d'infanterie de ligne.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Chartres
  : renommé régiment d'Étampes'
  : renommé régiment de Chartres
  janvier 1791 : renommé  d'infanterie de ligne

Colonels et mestres de camp 
 1691 : duc de Chartres, colonel, † 
  : N., chevalier d’Estrades
  : N., marquis de Pluvaux
  : Louis, marquis d’Arpajon, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : (mestre de camp) Philippe Charles, marquis d’Estampes en , brigadier le , † 
  : Charles de La Ferté-Imbault marquis d'Étampes, colonel propriétaire
  : Philippe Charles, chevalier d'Estampes, puis marquis de La Ferté-Imbaut (époux de Marie-Thérèse de La Ferté-Imbault), brigadier le , † 
  : Louis, duc de Chartres, colonel propriétaire
  : Louis Auguste, comte d’Étampes, colonel-lieutenant
  : Charles Auguste de La Cour, comte de Balleroy
  : Édouard, comte de Boufflers-Rouvrel
  : Louis-Philippe, duc de Chartres, colonel propriétaire
  : Gilbert de Chauvigny, comte de Blot, brigadier le , déclaré maréchal de camp en  par brevet expédié le 
  : Louis Henri, vicomte de La Tour du Pin-La Charce
  : Jean Balthazar, comte d’Adhémar de Montfalcon
  : Pierre, vicomte de Jaucourt
  : Stanislas Catherine, chevalier de Boufflers
  : Jacques Philippe, comte de Vernon du Haget
  : Louis-Philippe, duc de Chartres, colonel propriétaire
  : Pierre Marie, chevalier de Grave
  : Étienne Guillaume Picot de Bazus
  : Étienne Le Bé

Campagnes et batailles 
 1704 : la deuxieme Bataille de Höchstädt 
 1734 : la Bataille de San Pietro
 1760 : la Bataille de Corbach
Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1762, le régiment conserve ses deux bataillons.L'ordonnance arrête également l'habillement et l'équipement du régiment comme suitHabit, revers, veste et culotte blancs, collet et parements rouges, poches en écusson plus larges que hautes, garnies de cinq boutons en patte-d'oie, dont un à chacun des   quatre coins, précédés des boutonnières en biais, et un au milieu, trois boutons sur la manche et un en dedans, quatre au revers et quatre en dessous : boutons jaunes, avec le . Chapeau bordé d'or. 

Le  d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée du Nord.

Drapeaux 
6 drapeaux, dont un blanc Colonel, et 5 d’Ordonnance « tous rouges, avec une bordure bleue autour de chaque Drapeau, & croix blanches ».

Habillement

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Sources et bibliographie 
 .
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tomes 5, 7 et 8, Paris 1762, 1764 et 1778

Article connexe 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Chartres)

Liens externes 
 Historique « Susane » du régiment de Chartres, sur le site http://www.ancestramil.fr
 Planche d’infanterie française de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir  Chartres)

Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Succession de Pologne
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Autriche
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime